In the Dark může být:
 In the Dark (album, Toots and the Maytals) – album jamajské reggae skupiny Toots and the Maytals z roku 1973
 In the Dark (album, Grateful Dead) – album americké rockové skupiny Grateful Dead z roku 1987
 In the Dark (album, The Whigs) – album americké rockové skupiny The Whigs z roku 2010
 In the Dark (britský seriál) – britský seriál z roku 2017
 In the Dark (americký seriál) – americký seriál z roku 2019